koń mechaniczny – pozaukładowa jednostka mocy
 Koleje Mazowieckie – spółka pasażerskich przewozów kolejowych
 Koleje Małopolskie – spółka samorządowa przewozów kolejowych
 zarządzanie wiedzą (ang. knowledge management) – zespół sformalizowanych sposobów gromadzenia i wykorzystywania wiedzy uczestników organizacji
 karabin maszynowy – samoczynna, zespołowa broń palna strzelająca amunicją karabinową o kalibrze do 20 mm
 kurs magnetyczny – kąt zawarty między północną częścią linii magnetycznej N-S a dziobową częścią diametralnej statku
 Air Malta (kod linii IATA: KM) – narodowe linie lotnicze Malty
 Stała Michaelisa – Km – stężenie substratu, przy którym szybkość reakcji enzymatycznej jest równa połowie szybkości maksymalnej
 karta mapy, skrót używany przy podawaniu informacji o nieruchomościach (patrz →mapa)
 kompania moździerzy (patrz →kompania)

 Zobacz też
 kilometr